

Geografia 
 Near – isola dell'Alaska
 Near – arcipelago facente parte delle isole Aleutine

Altro 
 Near – personaggio del manga Death Note
 NEAR – missione di esplorazione degli asteroidi del Programma Discovery della NASA